Борще́нко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Борщенко, Александр Николаевич (род. 1982) — российский легкоатлет.
 Борщенко, Виктория Алексеевна (род. 1986) — украинская гандболистка.
 Борщенко, Игорь Александрович (род. 1966) — украинский государственный деятель.